Инсио () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Саррия. Занимает площадь 143 км². Население — 2016 человек (на 2010 год).

Известные жители и уроженцы 
 Лусия Перес — испанская певица

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Луго